Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1999/2000 — 99-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 14 августа 1999 и закончился 29 апреля 2000 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Гленторан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
1990-е годы в Северной Ирландии
2000-е годы в Северной Ирландии